Durian bezeichnet:
 die Frucht des Zibetbaumes, siehe Durian
 ein Filmprojekt, siehe Sintel

Durian ist der Familienname folgender Personen:
 Saskia Durian-Ress (* 1943), deutsche Kunsthistorikerin
 Sibylle Durian (* 1946), deutsche Drehbuchautorin
 Wolf Durian (1892–1969), deutscher Journalist und Jugendbuchautor